Тикунов — русская фамилия; имеет женскую форму Тикунова.

Известные носители 
 Тикунов, Вадим Степанович (1921—1980) — советский государственный деятель, дипломат.
 Тикунов, Владимир Сергеевич (род. 1949) — профессор, заведующий Лабораторией комплексного картографирования географического факультета Московского государственного университета.
 Тикунов, Григорий Яковлевич (1916—1972) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.